Dahlkvist ist der Familienname folgender Personen:

 Lisa Dahlkvist (* 1987), schwedische Fußballspielerin
 Sven Dahlkvist (* 1955), schwedischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Dahlquist
 Dahlqvist